Алан Ломакс (; 31 января 1915 года — 19 июля 2002 года) — американский этномузыколог и собиратель фольклора, наиболее известный по своей работе с Библиотекой конгресса США, для которой собрал коллекцию записей фолк-музыки, и как человек, нашедший множество американских фольклорных песен, открывший ряд в будущем известных фолк- и блюзовых музыкантов и зарегистрировавший для будущих поколений множество музыкальных записей.

В частности, Ломакс первым записал таких знаменитых музыкантов, как Ледбелли, Мадди Уотерс и Вуди Гатри.

В 1994 году Алан Ломакс включён в Зал славы блюза (как «неисполнитель»).

Семья 

 Отец: Джон Эйвери Ломакс (1867—1948)

Примечания

Дополнительная литература 

 John Szwed. Alan Lomax: The Man Who Recorded the World . New York: Viking Press, 2010 (438 pp.: ISBN 978-0-670-02199-4) / London: William Heinemann, 2010 (438 pp.;ISBN 978-0-434-01232-9). Comprehensive biography.
 Barton, Matthew. «The Lomaxes», pp. 151—169, in Spenser, Scott B. The Ballad Collectors of North America: How Gathering Folksongs Transformed Academic Thought and American Identity (American Folk Music and Musicians Series). Plymouth, UK: Scarecrow Press. 2011. The American song collecting of John A. and Alan Lomax in historical perspective.

Ссылки 

 Алан Ломакс на сайте Biography.com
 Алан Ломакс в Британской энциклопедии

Члены Зала славы блюза
Собиратели фольклора
Фольклористы США
Музыковеды США
Музыкальные критики США
Историки США
Выпускники Школы Святого Марка (Техас)
Выпускники Чоут Розмари Холл
Выпускники Колумбийского университета
Выпускники Гарвардского университета
Библиотека Конгресса

Выпускники Техасского университета в Остине
Родившиеся в Остине (Техас)
Умершие в округе Пинеллас
Награждённые Национальной медалью США в области искусств